Николай Николаевич Мельников:

 Мельников, Николай Николаевич (1938—2018) — советский и российский учёный в области горного дела, академик РАН (1997). Сын Н. В. Мельникова.
 Мельников, Николай Николаевич (1908—2000) — советский учёный, химик-органик, член-корреспондент АН СССР (1979).
 Мельников, Николай Николаевич (1899—1969) — российский советский художник.